The Last Ship () — одиннадцатый сольный студийный альбом британского рок-музыканта Стинга, был издан 24 сентября 2013 года. Первый полноформатный диск музыканта, который содержит оригинальный материал, со времён альбома Sacred Love 2003 года.

12 августа 2013 года лейбл Cherrytree Records выложил на YouTube семплы песен.

История 
Стинг работал над альбомом в течение трёх лет. Центральными темами пластинки стали воспоминания о родине музыканта — портовом городке Уоллсенд на севере Англии, а также размышления о течении времени, значении семьи и общества. Дабы подчеркнуть музыкальную палитру, поучаствовать были приглашены выходцы с северо-востока Англии: Джимми Нейл, Брайан Джонсон, Кэтрин Тикелл, группы The Unthanks и The Wilson Family.

Стинг планировал представить на Бродвее мюзикл с аналогичным названием — «The Last Ship», осенью 2014 года.

Список композиций

Участники записи 
Музыканты
 Стинг — вокал, акустическая гитара, бас, колокольчики, тарелки
 Роб Матис — фортепиано, клавишные, акустическая гитара, бэк-вокал
 Доминик Миллер — электрогитара, акустическая гитара, gut string solo guitar («It’s Not the Same Moon»)
 Айра Коулман — бас
 Джо Брнадино — ударные, перкуссия
 Питер Тикелл — скрипка, мандолина (соло на «What Have We Got?» и «Show Some Respect»)
 Джулиан Саттон — мелодеон
 Кэтрин Тикелл — скрипка, нортумберлендская свирель (соло на «The Last Ship» and «Sky Hooks and Tartan Paint»)
 Джо Лоури — вокал («Shipyard»), вокальный дуэт (весь оригинальный дуэт на «Practical Arrangement»), бэк-вокал

Производство
 Стинг — продюсирование
 Роб Матис — продюсирование, дирижёр, оркестровые аранжировки
 Донал Ходгсон — запись, микширование
 Питер Коббин — запись оркестра, дополнительное микширование («The Last Ship», «Dead Man’s Boots», «And Yet», «August Winds», «Language of Birds», «Practical Arrangement», «Ballad of the Great Eastern», «I Love Her But She Loves Someone Else», «The Last Ship (Reprise)»)
 Alex Venguer — дополнительная запись
 Джонатан Аллен — запись оркестра
 Jill Dell’Abate — продакшн-менеджер
 Isobel Griffiths, Ltd. — подрядчик оркестра
 Шарлотт Мэттьюз — ассистент подрядчика
 Рич Рич — звукоинженер Pro Tools
 
 Бретт Мейер — звукоинженер Pro Tools
 Пол Притчэрд — звукоинженер Pro Tools
 Тоби Халберт — звукоинженер Pro Tools
 Rael Jones — звукоинженер Pro Tools
 Ларс Фокс — дополнительный звукоинженер
 Ангус Коуен — ассистент звукоинженера
 Марк Бротон — ассистент звукоинженера
 Дэнни Куатрочи — гитарный техник Стинга
 Майк Кэстил — подготовка музыки
 Лори Кэстил — подготовка музыки
 Дэйв Хэйдж — ассистент
 Скотт Халл — мастеринг

Примечания 

Альбомы Стинга
Альбомы A&M Records
Альбомы Cherrytree Records